Tiwari ist der Familienname folgender Personen:

 Brij Bhushan Tiwari (1941–2012), indischer Politiker
 Geetam Tiwari, indische Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Kiran Tiwari (* 1987), indische Leichtathletin
 Narayan Datt Tiwari (1925–2018), indischer Politiker
 Pandit Tiwari († 2006), indischer Fischer, siehe Todesfall auf North Sentinel Island 2006
 Shweta Tiwari (* 1980), indische Schauspielerin